Versus – album studyjny szwedzkiej grupy muzycznej The Haunted
 Versus – EP-ka amerykańskiego piosenkarza R&B Ushera
 Versus – singel oraz utwór Tomcrafta